Strielcowa () – żeńska forma nazwiska Strielcow.

Osoby o tym nazwisku 
 Galina Strielcowa – rosyjska historyczka filozofii
 Olga Strielcowa –  rosyjska kolarka torowa

Zobacz też 
 Stadion im. Eduarda Strielcowa

Rosyjskie nazwiska